Страницы — одна сторона листа (или листа) из бумаги, пергамента или другого материала (или электронных средств массовой информации) в книге, журнале, газете, или другой набор листов, на которых текст или иллюстрации могут быть напечатаны, написаны или нарисованы, для создания документов. Его можно использовать как меру передачи общего количества информации («Эта тема охватывает двенадцать страниц») или более конкретной величины.

Этимология 
Происходит от страна, из церк.-слав. страна, далее из прислав. *storna, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. сторона, ст.-слав. страна (др.-греч. χώρα, περίχωρος), русск., укр. сторона́, болг. страна́, сербохорв. стра́на (вин. стра̑ну), словечек. strána, чешск., словацк. strana, польск. strona, в.-луж., н.-луж. strona, полабск. stárna. Русск. страна — вместо исконного сторона́. Сюда же стра́нник, др.-русск. стороньникъ — то же, ст.-слав. страньникъ (др.греч. ξένος), а также странный — ст.-слав. страньнъ (ξένος).

Примечания 

Типографика
Полиграфия